Президентските избори от 2016 година са избори за президент и вицепрезидент на Република България.

Те се провеждат на 6 ноември 2016, с втори тур на 13 ноември 2016 г., а предизборната кампания за тях започва на 7 октомври. Заедно с президентските избори на 6 ноември се провежда и референдум по три въпроса, засягащи устройството на политическата система.

Кандидати

Кандидатпрезидентски двойки 
Първата обявена кандидат-президентска двойка е Жорж Ганчев – Кольо Парамов през май 2016 г. Това е четвърто участие на Жорж Ганчев в президентски избори след 1992, 1996 и 2001 г. На 28 юли 2016 г. Красимир Каракачанов е издигнат за кандидат за президент от инициативен комитет на патриотични организации „Обединени патриоти“. За негов вицепрезидент е предложен Явор Нотев от Атака, който, също като Каракачанов, е заместник-председател на парламента. Двойката получава подкрепата на парламентарно представените партии от Патриотичния фронт – ВМРО-БНД и НФСБ, както и на Атака. На 17 август БСП окончателно обявява своята номинация за кандидат за президент на Републиката, а това е бившият главнокомандващ ВВС на РБ ген.-майор Румен Радев. Кандидатурата първоначално е подкрепена и от АБВ, но на 23 август БСП се отказва от плановете за обща коалиция за президентските избори. В началото на месец септември Реформаторският блок издига за свой кандидат Трайчо Трайков.  ГЕРБ посочва на 2 октомври за свой кандидат председателя на Народното събрание Цецка Цачева.

Отпаднали кандидатури 
В публичния електронен регистър на ЦИК за избори 2016 са записани 12 партии, 5 коалиции и 15 инициативни комитета. 21 кандидатури са одобрени за вота, а останалите 11 отпадат на различни етапи от процедурата.

Социологически проучвания

Предизборна кампания

Кандидатпрезидентски телевизионни дебати 
 Трайчо Трайков и Красимир Каракачанов в предаването „Тази сутрин“ на bTV, 11.10.2016.
 Цецка Цачева и Румен Радев в предаването „Тази сутрин“ на bTV, 20.10.2016.
 Веселин Марешки, Димитър Маринов, Жорж Ганчев, Веска Волева, Радослав Радославов, Велизар Енчев, Николай Банев и Пламен Пасков  в предаването „Референдум“ на БНТ, 25.10.2016.
 Пламен Орешарски, Красимир Каракачанов и Ивайло Калфин  в предаването „Панорама“ на БНТ, 28.10.2016.
 Красимир Каракачанов, Ивайло Калфин, Трайчо Трайков и Пламен Орешарски в предаването „Здравей, България“ на Нова телевизия, 01.11.2016, част 1, част 2, част 3 и част 4.
 Трайчо Трайков, Красимир Каракачанов, Пламен Орешарски, Татяна Дончева и Ивайло Калфин  в предаването „Референдум“ на БНТ, 01.11.2016.
 Красимир Каракачанов, Веселин Марешки, Трайчо Трайков и Ивайло Калфин в „Големият дебат“ на bTV, 02.11.2016, част 1, част 2, част 3 и част 4.

Изразходвани средства 
Според „Институт за развитие на публичната среда“ общата стойност на публикуваните към 27 октомври 2016 г. договори на партии, коалиции и инициативни комитети с медии за предизборно отразяване е 1 696 811 лева. Политическите сили, дали за медийна кампания суми над 50 000 лева (без ДДС), са:

 Инициативен комитет (подкрепени от БСП), Румен Радев, Илияна Йотова – 420 847 лв.
 ГЕРБ, Цецка Цачева, Пламен Манушев – 283 183 лв.
 Реформаторски блок, Трайчо Трайков, Съби Събев – 236 838 лв.
 Обединени патриоти, Красимир Каракачанов, Явор Нотев – 217 386 лв.
 АБВ, Ивайло Калфин, Любомир Халачев – 199 067 лв.
 Движение 21, Татяна Дончева, Минчо Спасов – 75 904 лв.
 Инициативен комитет, Веселин Марешки, Петър Петров – 57 169 лв.
 Инициативен комитет (подкрепени от ДПС), Пламен Орешарски, Данаил Папазов – 50 806 лв.

Резултати

Първи тур 
Резултати от първи тур на изборите:

 Избирателна активност – 57,67%

Втори тур 
Резултати от втори тур на изборите, по избирателни райони:

 Избирателна активност – 51,62%

Източници 

2016
Избори през 2016 година
2016 година в България